Manwë bzw. Manwe steht für:
 Manwë, eine Figur in Tolkiens Welt, siehe Figuren in Tolkiens Welt #Manwe
 (385446) Manwë, den danach benannten Asteroiden